Superman
Superman (1948)
Superman (Terra 2)
Superman (arcade)
Superman (filme)
Superman (jogo eletrônico)
Superman (revista em quadrinhos)

Canções
Superman (canção de Eminem)
Superman (canção de R.E.M.)
Superman (It's Not Easy)

Desambiguação